Theia (mythologie), koningin en titanide uit de Griekse mythologie. 
 Theia (planeet), hypothetische planeet waaruit de Maan ontstaan zou zijn.
 Theia (geslacht), geslacht van sabelsprinkhanen.